Mallocera är ett släkte av skalbaggar. Mallocera ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Mallocera